Bearden puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas

en Estados Unidos 
 Bearden, en el estado de Arkansas.
 Bearden, en el estado de Oklahoma.
 Bearden, en el estado de Tennessee.

Apellido 
 Bearden, apellido.

Personajes 
 Jonathan Bearden (1985-), actor estadounidense.
 Milton Bearden (1940-), oficial estadounidense de la CIA en países asiáticos en la década de 1980.
 Romare Bearden (1911-1988), pintor estadounidense.
 Thomas E. Bearden (n/d), investigador estadounidense sobre el electromagnetismo.